Závod na 500 metrů žen na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City se konal v hale Utah Olympic Oval v Kearns ve dnech 13. a 14. února 2002. České závodnice se jej nezúčastnily.

Výsledky 
* pád

Externí odkazy 
  Salt Lake City 2002 Official Report - Speed Skating , la84foundation.org
  Výsledky závodu na 500 m žen, speedskatingnews.info

Ženy 00500